Corte dei Conti
Corte dei conti (Francia)
Corte dei conti (Grecia)
Corte dei conti (Italia)